O Guaraná Vencetex é parte dos produtos oferecido pela empresa Vencetex, que também inclui refrigerantes nos sabores limão, abacaxi, laranja e cola. Antigamente a Vencetex também produzia tubaína, porém em 1994 ela foi retirada da linha de produção, devido ao sentido pejorativo que o termo "tubaína" adquiriu com o passar do tempo e as consequências disto para a imagem da empresa.

A empresa Vencetex, de Guararapes, foi fundada por Antônio Teixeira em 1957. Segundo a gerente de vendas e de marketing da empresa,Daniela Teixeira Sala, a Vencetex “Começou pequena, fabricando só tubaína”. Quando da sua fundação, a atuação no mercado não ultrapassava as pequenas cidades ao redor, Valparaíso, Bento de Abreu e Rubiácea. Os quatro funcionários do início foram multiplicados por 25 e os refrigerantes Vencetex chegam hoje até Marília, algumas cidades do norte do Paraná, como Londrina, além de Campo Grande e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Apesar disso, a característica regional da empresa ainda é presente, o que lhe garante uma maior proximidade com seu mercado consumidor.

A empresa Vencetex está constantemente realizando pesquisas de modo a aliar qualidade e preço. Alguns dos resultados práticos dessas mudanças foram a substituição da sacarina por açúcar-padrão e utilização apenas de sucos concentrados na produção de seus refrigerantes.

A Vencetex produz seis mil litros de refrigerante por hora para pets de dois litros. De acordo com a gerente, o pico da produção tem início em setembro e se prolonga até o Carnaval. Devido ao crescimento da demanda resultante do bom momento da economia brasileira, a Vencetex deve inaugurar uma linha de produção em Três Lagoas para engarrafar refrigerantes pets de dois litros.

Em 2002 a empresa Vencetex entrou no ramo das bebidas alcoólicas, lançando a cerveja Günther, voltada para os consumidores das classes C e D.

Ligações externas 
 
 

Estado de São Paulo
Refrigerantes do Brasil
Marcas do Brasil
Refrigerantes de guaraná